Лінді

 Лінді - місто в Танзанії.
 Лінді - регіон в Танзанії.
 Арольдо Лінді (1888-1944) - шведський оперний співак (тенор).

Див. також 
 Лінді хоп - афроамериканський танець.